Jelenin heißen folgende Orte in Polen:
Jelenin (Żagań) (dt. Hirschfeldau), Dorf in der Gemeinde Żagań (Sagan), Powiat Żagański, Wojewodschaft Lebus
Jelenin (Borów) (Jelline, 1937–1945: Hirschwaldau), Dorf in der Gemeinde Borów (Markt Bohrau), Powiat Strzeliński, Wojewodschaft Niederschlesien
Jelenin (Chojna) (Gellen), Dorf in der Gemeinde Chojna (Königsberg in der Neumark), Powiat Gryfiński, Wojewodschaft Westpommern